Schizomycet bedeutet in wörtlicher Übersetzung aus dem Griechischen „Spaltpilz“. Es handelt sich um eine historische Bezeichnung für Mikroorganismen, insbesondere für Bakterien, die sich durch „Spaltung“ (Teilung) vermehren.

Siehe auch: Systematik der Pflanzen nach Wettstein

Taxonomie
Mikrobiologie